Redoutable ("formidable") ha sido el nombre utilizado por nueve buques de la Armada de Francia a lo largo de la historia:

Buques 
  (1749), navío de línea de 74 cañones. Tomó parte en el desembarco de Mahón bajo las órdenes del almirante la Galissonière. Fue destruido en Lagos en 1759.
  (1791), navío de línea de 74 cañones. Uno de sus tiradores acabó con la vida del Almirante Nelson durante la batalla de Trafalgar.
 , un aviso capturado por el HMS Success el 26 de junio de 1800.
  un guardacostas.
  un queche.
  (1853), un navío de línea de clase Algésiras.
  (1876), el primer buque de guerra del mundo construido en acero.
   (Q136, 1930), submarino cabeza de la clase Redoutable construidos antes de la Segunda Guerra Mundial.
  (S 611, 1971), primer submarino lanzamisiles balísticos de la Armada de Francia, actualmente, buque museo y el mayor submarino del mundo abierto al público.

Otros

Notas

Referencias

Bibliografía 
 
 

Nombres de buques de guerra de Francia